Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Latviji.

Povijest
Latvija je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo proširilo tek u srednjem vijeku.

Galerija

Izvori